Сен-Сіжисмо́н, Сен-Сіжісмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний схід від Нанта, 30 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сіжисмон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сіжисмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара